Somewhere on Tour foi uma turnê realizada entre 1986 e 1987 pela banda de heavy metal Iron Maiden para divulgação de seu sexto álbum de estúdio Somewhere in Time. A turnê teve inicio no dia 10 de setembro de 1986 e foi encerrada no dia 21 de maio de 1987 e durante esse tempo foram feitos 155 shows.

Banda 
 Bruce Dickinson – voz
 Dave Murray – guitarra
 Adrian Smith – guitarra e segunda voz
 Steve Harris – baixo e segunda voz
 Nicko McBrain – bateria

Set-list 
(Intro)
 Caught Somewhere in time
 2 Minutes To Midnight
 Sea of Madness
 Children of the Damned
 Stranger in a Strange Land
 Wasted Years
 Rime of the Ancient Mariner
 Walking on Glass
 Where Eagles Dare
 Heaven Can Wait
 Phantom of the Opera
 Hallowed Be Thy Name
 Iron Maiden
 The Number of the Beast
 Run to the Hills
 Running Free

Notas
"The Loneliness of the Long Distance Runner" foi tocada apenas uma vez, na primeira noite da tour em Belgrado. Ela foi deixada de lado e "Where Eagles Dare" foi adicionada ao setlist.
"Flight of Icarus" foi tocada nas 5 primeiras noites da tour e então abandonada, substituída por "Phantom of the Opera".
"Where Eagles Dare" foi deixada depois de alguns poucos show na parte inglesa da tour.
"Sea of Madness" foi abandonada após o segundo show na América do Norte.
Na parte japonesa da turnê, "Wrathchild" foi adicionada ao setlist.
O dueto de guitarra, "Walking on Glass" foi escrito e tocado (como um verdadeiro solo de guitarra) por Adrian Smith no ano anterior quando ele e Nicko McBrain tocaram dois shows como "The Entire Population of Hackney" (A População Inteira de Hackney).

Datas

Referências

Cancelamentos
 18 de outubro de 1986: Ipswich, Inglaterra, Gaumont Theatre; CANCELADO (Por problemas de saúde.)
 19 de dezembro de 1986: Roma, Itália, Teatro Tenda; CANCELADO
 20 de dezembro de 1986: Bologna, Itália, Teatro Tenda; CANCELADO
 21 de dezembro de 1986: Padova, Itália, Teatro Tenda; CANCELADO
 24 de janeiro de 1987: Beaumont, Estados Unidos, Beaumont Civic Center; CANCELADO (Por baixa venda de ingressos.)

Turnês de Iron Maiden
Turnês musicais de 1986
Turnês musicais de 1987